И́горь Влади́мирович Милюко́в (р. 7 октября 1980, Обнинск, Калужская область, СССР) — российский певец (тенор), , актёр и . Заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики(2016)

Образование 
 Гуманитарный лицей г. Обнинска (окончил в 1997)
 Детская музыкальная школа № 1 г. Обнинска по классу аккордеона
 Калужский областной музыкальный колледж имени С. И. Танеева по специальности «балалайка», класс П. П. Малахова (1997—2001)
 Кафедра сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, класс профессора Игнатьевой С. К. (2001—2006)

Биография

Обнинск 
Родился и вырос в городе Обнинске Калужской области. С семи лет выступал на сцене как участник Ансамбля русской народной музыки «Играй, рожок!».

С тех пор, как я маленьким мальчиком попал в «Играй, рожок!», всё было решено. Даже не столько музыкальная школа вызывала во мне любовь к музыке, ведь там всё было строго, на нервах, сколько сцена, весёлый коллектив, талантливые преподаватели.

После завершения учёбы в Российской академии музыки имени Гнесиных вернулся в Обнинск, где начал сольную концертную карьеру (первый концерт «Не покидай меня, любовь» состоялся в 2007 году). В 2013 году по итогам ежегодного городского конкурса назван «Человеком года» в номинации «Культура». В 2016 году открыл в Обнинске собственный продюсерский центр, где опытные педагоги преподают одаренным детям уроки вокала и сценического движения. В этом же году в рамках празднования 60-летия Обнинска состоялся гала-концерт, на котором прибывший в составе делегации из Тирасполя советник председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики Владимир Трандасир поздравил Игоря Милюкова с присвоением ему почетного звания «Заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики», вручив удостоверение и нагрудный знак.

Калуга 
Одновременно с учёбой в Калужском областном музыкальном колледже имени С. И. Танеева в 1997—2001 гг. работал артистом и солистом Калужского муниципального академического хора «Акварель» и в ансамбле народной музыки.

Москва 
С 2001 года (вначале параллельно с учёбой в Российской академии музыки имени Гнесиных) работает артистом-вокалистом Государственного ансамбля фольклорной музыки, затем ведущим артистом Государственного музыкального театра национального искусства под руководством Владимира Назарова. Роли в спектаклях:

Фёдор («Поминальная молитва, или Скрипач на крыше»),

Антуан («Маленький принц»),

Лукаш («Лесная песня»),

Аладдин («Ала ад-Дин»),

Тенор («Этно Калейдоскоп»),

Скоморох («Зачарованный лес»),

Апрель («Двенадцать месяцев»),

Царь Салтан («Сказка о царе Салтане») и др.

С того же года начал работать в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» Надежды Бабкиной.

С 2014 г. — солист Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной.

Молодому вокалисту удается вдохнуть в классические жанры современные эмоции, не нарушая традиций и не опускаясь до уровня попсового популизма. А на сцене ему одинаково хорошо «идут» и русский костюм-тройка, и фалды английского фрака и парча восточного кафтана Аладдина. Как говорят «в народе», хорошо, когда у певца, есть голос, и то, что к нему прилагается — профессионализм и хорошие внешние данные. Неудивительно, что И. Милюков востребован, а его гастрольный график расписан на год вперед. Сегодня — он желанный гость и в России, и за границей.

Фильмография и участие в реалити-шоу 
С 2005 года снимается в кинофильмах и телевизионных шоу:
 2005 — Продается детектор лжи
 2009 — Лабиринт
 2009 — Роковое сходство
 2020 — Grand Cancan
Игорь Милюков увел жену у Дмитрия Нагиева. Среди баек, которые ходят в артистической среде о Милюкове есть и такая. Впрочем, красавец-шоумен Нагиев, у персонажа которого увел жену герой Милюкова в картине «Роковое сходство», не в претензии — дело давнее, да и чего не бывает в киношной жизни? Знакомясь с карьерой Игоря Милюкова в кино не могла не заметить, что открыв молодое дарование, коварные режиссёры беззастенчиво эксплуатировали его в своих режиссёрских целях: в фильмах, в которых Игорь снимался, ему доводилось и прыгать, и бегать, и преодолевать препятствия, и драться, благо, помогала хорошая физическая подготовка. Не обошлось и без гонок по ночным дорогам с крутыми виражами.На протяжении ряда лет принимает участие в телевизионном шоу на ТВЦ «Приют комедиантов».

В 2009 году принял участие в съёмках и вышел в финал американского реалити-шоу «Русские теноры». Четыре победителя шоу, объединённые в ансамбль, должны были принять участие в мировом турне. Драматургия шоу требовала интриг между участниками, в которых они отказались участвовать. После неудачного окончания шоу восемь участников уже в России объединились в проект «Новые голоса». Проект строился на сольных выступлениях певцов и совместном исполнении нескольких номеров. В дальнейшем проект «Новые голоса» распался на две самостоятельные группы, одной из которых стало трио VINCERO.Успех проекта «Новые голоса», выросшего из голливудского проекта баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, иначе, как оглушительным назвать нельзя. Популярные произведения в стиле crossover в их исполнении сегодня на пике востребованности, и недавний небольшой апгрейд группы только добавит интереса со стороны их почитателей. О гастрольных планах, новой программе и сменившемся имени группы Игорь Милюков пока не говорит, сохраняет интригу.

Дуэт с Лидией Музалёвой 
С 2008 года начал совместные выступления с исполнительницей русских народных песен Лидией Музалёвой, знавшей его ещё по Ансамблю народной музыки «Играй, рожок!»

Директор Городского Дворца культуры (ГДК) Обнинска Виталий Пикалов рассказывал в 2010 году о начале этого сотрудничества:

Два года назад обнинская делегация приехала в Витебск на «Славянский базар». И так совпало, что в эти дни отмечал юбилей начальник управления культуры города, наш друг — Виктор Дмитриевич Чибисов. Там нас всегда тепло встречают. И там, можно сказать, состоялась его открытие для публики. Они экспромтом с Лидией Михайловной спели дуэтом. Этот экспромт оказался настолько удачным, что на обратной дороге я сказал: «А почему бы вам не петь дуэтом? По-моему, у вас здорово получается. Давайте сделаем совместный сольный концерт и даже дату назначим, чтобы вы уже точно не передумали…»

Сама Лидия Музалёва так прокомментировала слова Пикалова:

Честно признаюсь: <…> как человек, умудрённый жизненным опытом, отнеслась к идее Виталия Сергеевича настороженно. Разница в возрасте, манере исполнения… Я же помнила Игоря подростком, помнила как он мальчишкой ходил на занятия к Леониду Резникову. <…> И вот теперь, когда наш дуэт существует два года, я могу сказать: это действительно мой партнёр, как будто судьба свела наши дороги <…>, он «не тянет на себя одеяло», он не заслоняет, не подавляет партнера по сцене.Сегодня артисты продолжают сотрудничать, их концерты ждут не только в ближнем, но и дальнем зарубежье. Так, в 2010 году они стали русскими «послами» в рамках культурной программы, предусмотренной в ходе Дней России во Франции и Дней Франции в России. И посетили эту страну по приглашению посла РФ Александра Константиновича ОРЛОВА.- Нам довелось общаться с потомками великих династий, носителями знатных фамилий — ШЕРЕМЕТЬЕВЫМИ, ГАЛИЦЫНЫМИ, ТРУБЕЦКИМИ…Буквально у трапа самолёта нас встретила атташе посольства по культуре Людмила ЛОГИНОВА, и сразу же повезла на празднование Старого Нового года к ТРУБЕЦКИМ, — с жаром вступает в разговор Игорь, у которого в глазах до сих пор отражаются огоньки Эйфелевой башни. — Как передать эту атмосферу настоящей интеллигентности, бережного отношения к своим предкам, истории? Всё в доме: картины, мебель, старинное оружие (есть даже пушка во дворе), кухня хранят память о родине, о России. Они помнят р у с к и е песни…

Мультиинструменталист 
Владеет музыкальными инструментами: фортепиано, балалайка, аккордеон, гармонь, гусли, гитара, жалейка, владимирский рожок, одноручная пила, коса, комуз.Иногда кажется, что чем бы ни занимался Милюков — ему все надо сделать по максимуму. Поэтому ему все по плечу — играть на разных инструментах, включая пилу и комуз, плясать, петь под собственный аккомпанемент. Вот с комузом-то, который члены музыкального коллектива, выехавшего на гастроли с Киргизию, освоили в совершенстве (готовились как-никак к гастролям, песню этническую приглашающей стороны выучили — прим. автора) вышла интересная история. Когда в национальных киргизских костюмах и пушистых шапках четверо артистов вышли на сцену концертного зала в Бишкеке и стали на комузах исполнять быструю киргизскую мелодию, зал поначалу замер, а потом взорвался аплодисментами — проявленное уважение со стороны гостей, высочайшее мастерство игры на этом древнем инструменте вызвало бурю восторга. Но когда Игорь запел — перед чарующим голосом исполнителя зал снова замер и установилась тишина. А ведь когда-то его музыкальная карьера началась с гармоники, купленной в комиссионном магазине. Как-то на урок музыки в обычную школу к нам пришёл Леонид Дмитриевич Резников. Он был художественным руководителем детского коллектива «Играй, рожок!» Базировались музыканты во Дворце Культуры «Строитель» г. Обнинска. Он поиграл нам на рожке, брёлке, балалайке, баяне. И пригласил заниматься. Когда он играл на баяне, у меня по всему телу побежали мурашки, я подумал, какой замечательный музыкальный инструмент! И попросил Леонида Дмитриевича взять меня к нему в коллектив.

Семья 
 Жена — Татьяна Милюкова.
 Дети — Егор, Артём, Владимир.
Знаменитый обнинский тенор, участник проекта «Новые голоса», лауреат всероссийской премии «Овация» Игорь Милюков стал троекратным отцом — он и его супруга Татьяна были награждены памятной региональной медалью «Третья улыбка в семье». Награждение памятной медалью семьи Милюковых проходило в рамках мероприятий, приуроченных к городскому фестивалю-конкурсу «Семья года-2012» — сотрудники центра социальной помощи детям и семьям «Милосердие» и чиновники администрации города Обнинска поздравили счастливых молодых родителей непосредственно в день выписки Татьяны Милюковой из роддома.

Награды и премии 
 Заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики (2016)
 Лауреат премии «Овация» (2008)
 Лауреат 3 степени, обладатель специального приза зрительских симпатий 9-го Международного конкурса старинного русского романса им. Изабеллы Юрьевой (2008)
Совершенно невероятные по силе аплодисменты зала сорвал молодой Игорь Милюков из Обнинска, выступавший в сопровождении ансамбля «Братина», — это Юрий Константинов со своей балалайкой и Евгений Шепилин с баяном.

Библиография

Интервью 
 Коршикова Диана. Игорь Милюков: «Меня боженька за руку провёл» // Мой город. — 2008 г.

Статьи 
 Векличева Р. «Это счастье ни с чем не схожее…» // Обнинск. — № 172 (3074). — 22 декабря 2008 года.
 Мохова Марина. Тенор Игорь Милюков впервые выступил на калужской сцене // Россия-1. — 4 февраля 2010 года.
 Собачкин Алексей. Новые голоса // НГ-регион. — 25 марта 2010 года.
 Сосновская Г. Песня — обнажённая душа // Обнинск. — 2010. — № 127 (3371).
 Храмова Наталья. Творческий вечер заслуженных артистов России Лидии Музалёвой и Игоря Милюкова стал настоящим подарком // Первый республиканский. — 8 июля 2010 года.
 Яковлева А. Браво, Игорь! // Обнинск. — 2008. — № 165 (3067).
 Вепренцева Н. Игорь Милюков: «Я не хотел бы быть героем» // Консарт — интернет-альманах об искусстве. — 7 апреля 2012 года.
 Ягудинова Э. Формула успеха Игоря Милюкова // Обнинск. — 2015. — 8 октября (№ 94).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Игорь Милюков на сайте MTVN.RU
 Игорь Милюков на сайте «Афиши»
 Игорь Милюков на сайте Театра Назарова
 

Фолк-музыканты России
Исполнители русских народных песен
Выпускники детской музыкальной школы № 1 (Обнинск)
Музыканты Обнинска
Музыканты Калуги
Музыканты Москвы
Выпускники Калужского областного музыкального колледжа имени С. И. Танеева
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Лауреаты премии «Овация»